Saint-Joseph (illa de la Reunió), municipi de l'illa de la Reunió 
 Saint-Joseph (Loira), municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Joseph (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Joseph (Martinica), municipi francès a la regió de Martinica 
 Saint-Joseph-de-Rivière, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Joseph-des-Bancs, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Cantó de Saint-Joseph, diversos cantons
 St. Joseph (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 St. Joseph (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 St. Joseph (Michigan), població dels Estats Units a l'estat de Michigan
 St. Joseph (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 St. Joseph (Missouri)
 St. Joseph (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee